Александр Николаевич Бахтин:
 Бахтин, Александр Николаевич (1885—1963) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Бахтин, Александр Николаевич (1894—1931) — герой-подводник, командир подводной лодки «Пантера».